Марат Закиров — это:
 Закиров, Марат Сагитович (род. 1973) — российский спортсмен-ватерполист.
 Закиров, Марат Халилович (род. 1969) — российский татарский писатель.